Biała gorączka – dwupłytowy album zespołu The Gruz Brothers Band wydany w kwietniu 2006 roku. Wydanie jest pełnym zapisem występu formacji w studiu koncertowym Radia Gdańsk, niepoddanym żadnej obróbce studyjnej.

Lista utworów

CD 1

CD 2

Twórcy 
 Krzysztof Myszkowski – śpiew, gitara, harmonijka, gwizd
 Ryszard Żarowski – śpiew, gitary
 Andrzej Stagraczyński – gitara basowa, chórki
oraz gościnnie:
 Adam Ziemianin – recytacja
 Dariusz „Samotny Łoś” Podbereski – zapowiedzi
 Włodzimierz „Basior” Machnikowski – zapowiedzi

Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy The Gruz Brothers Band
Albumy Dalmafonu